Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen

 
Sint-Lievens-Houtem